Швадорф:
 Швадорф — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. Входит в состав округа Вена.
  — австрийский футбольный клуб. Основан в 1936 году, в 2008 объединился с клубом «Адмира Ваккер».
 Швадорф — община Санкт-Пёльтена (муниципалитет Spratzern), Австрия.